Sepahvand ist der Familienname folgender Personen:

 Ashkan Sepahvand (* 1984), afghanischer Autor, Übersetzer und künstlerischer Forscher
 Morteza Sepahvand (* 1979), iranischer Boxer im Weltergewicht